Onderdistrict in Indonesië
 Sambong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sambong (Batang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Sambong (Punggelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Sambong (Sambong), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sambong (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sambong (Ngasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sambong (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java